Sella kan syfta på:

Personer
Emanuele Sella
Quintino Sella
Stefan Selakovic

Geografi

Burkina Faso 
2 Cella (ort i Burkina Faso), Centre-Est,

Grekland 
4 Sellá, ort, Grekiska fastlandet, Nomós Evrytanías,

Spanien 
7 Sella (kommunhuvudort), Valencia, Provincia de Alicante, 
8 Río Sella (vattendrag i Spanien, Asturien), Province of Asturias, 
9 Sella (kommun), Valencia, Provincia de Alicante, 

Robotskapade Burkina Fasoförgreningar
Robotskapade Greklandförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar